Isabella van Castilië (1283-1328), koningin-gemalin van Aragón en hertogin-gemalin van Bretagne
 Isabel van Castilië (ca. 1355-1392), dochter van koning Peter I van Castilië
 Isabella van Portugal (1428-1496), koningin van Castilië, moeder van onderstaande
 Isabella I van Castilië (1451-1504), koningin van Castilië
 Isabella van Asturië (1470-1498), oudste dochter van bovenstaande
 Isabella van Habsburg (1501-1526), dochter van Filips I van Castilië en Johanna van Castilië
 Isabella II van Spanje (1830-1904), koningin van  Spanje, Castilië, León en Aragon